Boros Csaba (1952) galambtenyésztő
 Boros Csaba (1962) gitáros, énekes, zeneszerző
 Boros Csaba (?) magyar bajnoki ezüstérmes hármasugró

Boros Csaba (1989) zeneszerző, egyetemi tanár